Fred Bowen est un nom pouvant désigner:

Fred Wellington Bowen (1877-1949), homme politique canadien en Ontario
Fred William Bowen (1906-1980), homme politique australien en Nouvelle-Galles du Sud

Voir aussi

Bowen, Fred